Cyanolimnas is een geslacht van vogels uit de familie Rallen, koeten en waterhoentjes (Rallidae). Het geslacht telt één soort: 
Cyanolimnas cerverai  – zapataral

Rallen